Botanische Gesellschaft steht für:
 Bayerische Botanische Gesellschaft 
 Botanische Gesellschaft der Britischen Inseln
 Deutsche Botanische Gesellschaft 
 Italienische Botanische Gesellschaft
 Regensburgische Botanische Gesellschaft
 Zoologisch-Botanische Gesellschaft, Österreich